Prieložný ist der Familienname folgender Personen:

Branislav Prieložný (* 1968), slowakischer Bobfahrer
Igor Prieložný (* 1957), slowakischer Volleyballspieler und -trainer